Сезон 2009/10  стал 19-м розыгрышем премьер-лиги среди баскетбольных женских клубных команд Европы с момента изменения названия чемпионата. Перед началом соревнований из-за финансовых проблем из числа участников Евролиги был исключён клуб ЦСКА, вместо него была допущена польская «Висла-Кэн-Пак».

Финал Четырёх прошёл с 7 по 9 апреля в Валенсии (Испания). Победителем Евролиги в 4-й раз подряд стал российский клуб из подмосковья Спарта&К МО.

Участники

Регулярный сезон

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала 

* 3 матч если потребуется.

Финал Четырёх 

MVP Финала четырёх  Дайана Таурази, Спарта&К МО

Состав победителей Евролиги 
 Бриджит Сюзанна Берд Наталья Виеру Анете Екабсоне-Жогота Марина Карпунина Илона Корстин Жанель Маккарвилл Екатерина Лисина Келли Мари Миллер Ирина Осипова Соня Петрович Дайана Таурази — MVP финала Сильвия ФаулзГлавный тренер —  Поки Чатман

Матч звёзд Евролиги — 2010 
Матч звёзд Евролиги — 2010 прошёл в Гдыне 9 марта 2010 года. Это была пятая «игра звёзд» в истории ФИБА-Европа. По итогам двухмесячного голосования на официальном сайте турнира были объявлены составы сборных.

 Сборная Европы:  Ребекка Хаммон («Рос Касарес»),  Агнешка Бибжицка,  Сандрин Груда (обе — «УГМК»),  Марта Фернандес («Висла Кэн-Пак»),  Неврийе Йилмаз («Фенербахче») — старт;  Анете Екабсоне («Спарта энд К»),  Клара Бермехо Морено («Ривас Экополис»),  Альба Торренс («Халкон Авенида»),  Лаура Макки («Беретта-Фамилья»),  Анна Вайда («МиЗо Печ-2010»),  Ивана Матович («Лотос»),  Эммелин Ндонг («Бурж Баскет»). Старший тренер —  Исма Канто («Рос Касарес»), помощник —  Яцек Винницки («Лотос»).
Накануне матча была произведена замена в сборной Европы, вместо травмированного игрока Р. Хаммон —  Гана Горакова («Фриско Сика»);

Сборная остального мира : Дайана Таурази («Спарта энд К»),  Пенни Тэйлор («Фенербахче»), Кэндис Дюпри («Гуд Энджелс»), Жанель Бурсе («Висла Кэн-Пак»), София Янг («Галатасарай») — старт; Линдси Уэлен («ЗВВЗ УСК»), Кэтрин Джонс («Ривас Экополис»), Делиша Милтон-Джонс («Рос Касарес»), Энджел Маккатри («Гуд Энджелс»),  Эрин Филипс («Лотос»), Ребекка Брансон («Крас Баскет»), Тадж МакУильямс-Франклин («Фриско Сика»). Старший тренер —  Поки Чатман («Спарта энд К»), помощник —  Дариуш Масилевски («Гожув»)

MVP поединка признана защитница Агнешка Бибжицка, в конкурсе трехочковых бросков победила американка Дайана Таурази.

Лидеры сезона

Примечания

См. также 
 Кубок Европы ФИБА (женщины) 2009/2010
 Суперкубок Европы ФИБА (женщины) 2010

Ссылки 
 FIBA Europe

Женская Евролига
2009 год в баскетболе
2010 год в баскетболе